Katon Młodszy
 Katon Starszy
 Katon – traktat autorstwa Marka Tulliusza Cycerona

Zobacz też:
 Kato